Esistono due comuni francesi con questo nome

Chaudenay – Alta Marna
Chaudenay – Saona e Loira